ONX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Colón (Panama)